Valdivielso ist der Familienname oder Namensbestandteil von

 Cristina Valdivieso (* 1997), spanische Schauspielerin
 Héctor Valdivielso Sáez (1910–1934), argentinischer Geistlicher
 Jaime Valdivielso de Cué (1940–2016), spanische politische Persönlichkeit, MEP
 Joaquín de Santiyán y Valdivielso (1733–1783), andorranischer katholischer Bischof
 José de Valdivielso († 1638), spanischer Lyriker und Dramatiker
 José Valdivielso (* 1934), kubanischer Baseballspieler
 José Ortiz de Valdivielso y Aguayo (* 1901), spanischer Schriftsteller
 Jose M. Valdivielso, Forscher
 Santiago López Valdivielso, spanischer Politiker

Valdivielso ist der Namensbestandteil von:

 Merindad de Valdivielso, spanische Gemeinde